Я́мбол () — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области. Население составляет 83 861 человек (на 16 июня 2008 года.

Состав общины 
В состав общины входит только 1 населённый пункт - город Ямбол.

Ссылки 
 Официальный сайт общины Ямбол

Примечания 

Общины Ямболской области